Eichelmühle steht für:
 Eichelmühle, Gemeindeteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Eichelmühle, bis 1938 Soykamühle, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Sójka (Stawiguda) in der Gmina Stawiguda, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polem